Теоре́ма Слу́цкого связывает сходимость по мере и слабую сходимость случайных величин.
Названа в честь Евгения Евгеньевича Слуцкого.

Формулировка 
Пусть дано вероятностное пространство , и  — случайные величины. Тогда если
 ,
где  — случайная величина, и
 ,
где  — константа, то
 
и
 .

Обобщение 
Пусть в предположениях классической теоремы имеется непрерывная функция . Тогда
 .

Примечания

См. также 
 Сходимость по вероятности
 Сходимость по распределению
 Теорема Манна — Вальда

Теория вероятностей
Слуцкого